Noob — десятый студийный альбом немецкой группы De/Vision, вышедший в 2007 году.

Название альбома Штеффен позаимствовал из геймерского жаргона, оно означает «зеленого» игрока-новичка. В работе над альбомом вновь принимает участие команда продюсеров Шуманн/Бах. На диске записано 12 новых песен и одна, ранее издававшееся, «Love Will Find a Way» (в 2006 году была выпущена на альбоме «Best Of ...», а также как отдельный сингл). Для нового CD она была полностью перемикширована. Песни, из которых составлен альбом, своими «корнями» уходят в 80-е и по утверждению участников группы — это был сюрприз для их фэнов. По сравнению с предыдущим диском, треки стали более быстрыми и звучание стало более электронным. В поддержку альбома был выпущен промосингл, а сразу после выхода диска группа отправилась в турне по Германии. На Американском континенте диск вышел спустя полтора года и содержит бонусные ремиксы.

Список композиций

Синглы с альбома

Flavour of the Week 

«Flavour of the Week» — сингл группы De/Vision с альбома NOOB. Сингл был выпущен только в промоиздании, упаковка slim-case. По мнению членов группы, сегодня их синглы не востребованы настолько, чтобы они были коммерчески успешны, поэтому с некоторых пор они и ограничили их выпуск.

Список композиций
CD Номер по каталогу: DRPRO 068

 «Flavour of the Week (Short Version)»
 «Living Fast Dying Young»
 «Flavour of the Week (Extended Version)»

Примечания

Ссылки 
 Альбом в дискографии группы
 NOOB-ТУР

2007
Альбомы Drakkar Entertainment
Альбомы Metropolis Records
Альбомы Irond Records